Robert Petrov (Macedonisch: Роберт Петров) (Kumanovo, 2 juni 1978) is een Macedonische voetballer (verdediger) die sinds 2010 voor de Azerbeijdzjaanse eersteklasser Olimpik Bakoe uitkomt. Voordien speelde hij onder andere voor Lokomotiv Plovdiv en CSKA Sofia. In 2004 werd Petrov met Lokomotiv Plovdiv landskampioen.

Petrov speelde sinds 2003 reeds 28 wedstrijden voor de nationale ploeg van Macedonië, daarin kon hij één keer scoren.

Overzicht

Zie ook
Lijst van spelers van het Macedonische voetbalelftal

Petrov, Robert